Maria von Brabant ist der Name folgender Personen:  

 Maria von Brabant (1190–1260), Tochter von Herzog Heinrich I. von Brabant, Ehefrau von Kaiser Otto IV.
 Maria von Brabant (1226–1256), Tochter von Herzog Heinrich II. von Brabant, Ehefrau von Herzog Ludwig II.
 Maria von Brabant (Frankreich) (1254–1321), Tochter von Herzog Heinrich III. von Brabant, Ehefrau von König Philipp III.
 Maria von Brabant (Savoyen) (um 1278 – um 1338), Tochter von Herzog Johann I. von Brabant, Ehefrau von Graf Amadeus V. von Savoyen